Конарев — русская фамилия. Известные носители:
 Конарев, Александр Лаврентьевич (1947—2003) — генерал-лейтенант
 Конарев, Василий Григорьевич (1915—2006) — генетик, доктор биологических наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, почетный академик АН РБ. Заслуженный деятель науки Башкирской АССР.
 Конарев, Михаил Устинович (1902—1984) — директор Боровичского комбината огнеупоров имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда.
 Конарев, Николай Семёнович (1927—2007) — доктор технических наук, профессор, академик, вице-президент Академии транспорта Российской Федерации.

Прочее 
 «Николай Конарев» — фирменный пассажирский поезд № 19/20 сообщением Харьков — Москва.

См. также 
 Конорев
 Коноров